James Saxon ist der Name folgender Personen:

* James Saxon (Maler) (1772–um 1828), britischer Maler 
 James Saxon (Schauspieler) (1954–2003), britischer Schauspieler 
 James Saxon (Footballspieler) (* 1966), US-amerikanischer American-Football-Spieler